Дервента (, ) — містечко і центр однойменної громади на півночі Боснії і Герцеговини. На просторі громади площею 517 км² в п'ятдесятьох шістьох селах і місті Дервента за переписом 1991 року проживало 56 489 осіб, з яких у самому місті Дервента - 17 748.

Населення

Австро-угорські переписи населення

Переписи 1971 – 1991 рр.

Національний склад міста Дервента

Примітки 

Міста Республіки Сербської